Ambatomena (Analamanga), een plaats en gemeente in het district Manjakandriana dat in de Malagassische regio Analamanga
Ambatomena (Vakinankaratra), een plaats en gemeente in het district Antsirabe II in de Malagassische regio Vakinankaratra